Подводные лодки типа «Щука» — серия средних подводных лодок, построенных в СССР в 1930—1940-x годах. Отличительными особенностями лодок были сравнительная дешевизна в постройке, повышенные манёвренность и живучесть. «Щуки» активно участвовали в Великой Отечественной войне, из 44 воевавших лодок погибла 31. Подводные лодки типа «Щ» совокупно потопили 27 транспортов и танкеров противника общим водоизмещением 79 855 брт, 20 транспортов и шхун нейтральных государств (~6500 брт), повредили 4 судна противника (18 204 брт). На боевом счету подлодок типа «Щ» 35 % потопленного и повреждённого тоннажа противника.

За боевые заслуги 6 подводных лодок типа «Щ» стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.

Численность серий 
Всего было построено 86 лодок всех серий, в том числе:

Некоторые «Щуки» были достроены только после войны. Лодки типа «Щ» служили в четырёх флотах СССР и имели трёхзначные номера, где первая цифра обозначала принадлежность к флоту:
 «Щ-1xx» — Тихоокеанский флот,
 «Щ-2xx» — Черноморский флот,
 «Щ-3xx» — Балтийский флот,
 «Щ-4xx» — Северный флот.

Серия III 
Подводные лодки серии III «Щука» — первый тип средних подводных лодок, построенных в СССР. Проектирование четырёх подводных лодок этой серии проводилось параллельно с проектированием подводных лодок проекта I «Декабрист», и на конструкцию первых «Щук» повлияло изучение советскими корабелами поднятой британской HMS L55, которая ремонтировалась на Балтийском заводе параллельно с их строительством . «Щуки» получили от L55 схожие обводы и полуторакорпусную схему с цистернами главного балласта в булях.

Прочный корпус был разделён на 6 отсеков, основное вооружение - торпедное, четыре носовых и два кормовых аппарата. Уже после начала строительства Реввоенсовет СССР обязал добавить размещение четырёх запасных торпед для носовых аппаратов и добавить переборку в машинном отделении для обеспечения непотопляемости, эти добавочные меры вызвали большие сложности с погрузкой и хранением торпед, а также ухудшили обитаемость.

Щ-304 стала первой подводной лодкой, построенной на заводе «Красное Сормово».

Все «Щуки» III-й серии несли службу на Балтийском флоте. Во время Великой Отечественной войны три из четырёх лодок погибли.

Представители

Серия V 

Надводное водоизмещение: 592 тонны, подводное: 715 тонн, что несколько больше чем у серии III. Установлены два дизельных двигателя 38В мощностью 685 л.с., такие же были установлены на Щ-303 и Щ-304 серии III.
Запас топлива до 53 тонн, что соответствует дальности в 4500 миль при скорости 8,5 узлов в надводном положении, 100 миль при 2,8 узлах в подводном положении.

Все 12 подводных лодок находились в составе Тихоокеанского флота. За исключением Щ-103, выброшенной в 1935 году во время шторма на прибрежные камни, лодки этой серии прослужили до середины 1950-х годов. В боевых действиях Второй мировой войны принимали участие Щ-102, Щ-104, Щ-105, совершившие по одному боевому походу.

Представители

Серия V-бис 

Серия включает в себя 13 подводных лодок. Из них 8 были построены для Тихоокеанского флота, 2 — для Балтийского, 3 — для Черноморского. Первоначально серия имела обозначение VII.

Мощность главных дизелей была повышена на 35%, масса и габариты при этом практически не изменились. Также была улучшена форма рулей, что позволило увеличить надводную скорость на 1,5 узла. По опыту эксплуатации V серии были произведены улучшения отдельных деталей и механизмов. Изменение формы рубки и надстройки значительного эффекта не имело. В 1934 году разрабатывалось предложение по оснащению «Щук» динамо-реактивными орудиями калибра 102 мм на серии III и 152,4 мм на серии V. 20 мая 1934 года зам. начальника РККА И.М.Лудри утвердил тактико-техническое задание на дооборудование «Щук» серии V в транспортные лодки для заправки гидросамолётов. Каждая переоборудованная лодка должна была нести 6 тонн авиационного бензина и 480 литров масла в 16-литровых бидонах, чего было достаточно для заправки трёх Р-6А или семи МБР-4. Система предполагалась демонтируемой и используемой только во время особых операций.

Представители

Серия V-бис 2 

Серия включает в себя 14 подводных лодок (по 5 для Тихоокеанского и Балтийского, 4 для Черноморского флотов).

Представители

Серия X 

Серия включает в себя 32 подводных лодки (9 для Тихоокеанского, по 8 для Северного и Черноморского, 7 для Балтийского флотов).

Были установлены новые дизели марки 38К8 мощностью 800 л.с. при 600 об./мин., в результате чего надводная скорость теоретически выросла до 14,1-14,3 узлов.

Серия X-бис 

Отличия от предыдущих серий заключаются в отказе от не оправдавших себя решений: вместо гидромуфт были установлены фрикционные разобщительные муфты типа «Бамаг», ограждение рубки сделано обычного типа и более высоким для лучшей защиты мостика от волн, первое орудие было опущено на палубу, снят подводный якорь. Водоизмещение лодки возросло на 5 т.

Девять подлодок серии X-бис были достроены в военные годы, а две — после войны.

Представители

Недостроенные корабли 
17 января 1939 года было принято решение о строительстве подводной лодки серии X-бис на Мурманской верфи наркомата рыбной промышленности. Вскоре количество запланированных к постройке лодок возросло до двух, 25 сентября 1940 года им были присвоены обозначения Щ-409 и Щ-410. Руководство наркомата рыбной промышленности доказало отсутствие необходимой производственной и кадровой базы, и постройка этих двух лодок была отменена.

Заложенные на заводе № 194 28 июня 1941 года две лодки серии X-бис получили заводские номера 552—553 и обозначения соответственно Щ-413 и Щ-414. К июлю 1941 года их готовность составляла 2,7 % и 1,7 %, постановлением ГКО от 10 июля 1941 года их строительство было прекращено, 23 июля они были сняты с производства и разделаны на металл.

См. также 
Типы подводных лодок ВМФ СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Щуки на Deepstorm.ru:
 Серия III
 Серия V
 Серия V-бис
 Серия V-бис-2
 Серия X
 Серия X-бис
 Тип Щ серии III на morflot.tsi.ru
 Щука на book.uraic.ru